Das Abierto Mexicano de Tenis Pegaso 2002 war ein Tennisturnier, welches vom 25. Februar bis 3. März 2002 in Acapulco stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Dubai die Dubai Tennis Championships und in San José die Siebel Open gespielt. Erstere gehörten genau wie das Abierto Mexicano de Tenis Pegaso zur Kategorie der ATP International Series Gold, während das Turnier in San José nur zur International Series zählte.

Titelverteidiger im Einzel war der Brasilianer Gustavo Kuerten, der in diesem Jahr nicht mehr antrat. Stattdessen gewann der Spanier Carlos Moyá, der als Setzlistenfünfter als einziger Gesetzter ins Viertelfinale kam. Er musste nur einen Satz im Turnierverlauf abgeben. Im Finale schlug er den Brasilianer Fernando Meligeni. Er gewann damit den ersten Titel der Saison sowie 8. seiner Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, Donald Johnson und Gustavo Kuerten, nahmen in diesem Jahr nicht zusammen an Turnier teil. Kuerten trat nicht beim Turnier an, während Johnson an der Seite von Jared Palmer an Position 1 gesetzt war. Sie verloren im Halbfinale gegen die späteren Sieger Bob und Mike Bryan. Die setzten sich im Finale gegen Martin Damm und David Rikl durch. Es war ihr fünfter gemeinsamer Titel sowie auch jeweils der fünfte Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 700.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 725.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage  (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage  (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Acapulco